K-Klasse steht für:

 eine Luftschiffklasse der US-Marine in den 1930/40er Jahren, siehe US-Militärluftschiff
 eine Klasse von Leichten Kreuzern der Reichsmarine/Kriegsmarine, siehe Königsberg-Klasse (1927)
 eine Klasse von Zerstörern der britischen Royal Navy aus dem Jahr 1913, siehe Acasta-Klasse
 eine Klasse von Zerstörern der britischen Royal Navy aus dem Jahr 1937, siehe J-, K- und N-Klasse
 eine Klasse von Stückgutschiffen der Reederei Kuwait Shipping Company, siehe Kuwait-Klasse
 eine Klasse von Halbtaucherschiffen der Reederei COSCO Shipping Specialized Carriers, siehe COSCO-K-Klasse
 eine Klasse von kanadischen Doppelendfähren, siehe K-Klasse (1972)
 eine Klasse von drei Beute-U-Booten der deutschen U-Boot-Klasse VII, welche ab 1949 an die Königlich Norwegische Marine abgegeben wurde

K-Klasse steht für folgende Baureihen von U-Booten:

 Großbritannien, siehe U-Boot-Klasse K (Royal Navy)
 Norwegen und Polen, siehe U-Boot-Klasse 207
 Sowjetunion, siehe Katjuscha-Klasse
 USA, siehe U-Boot-Klasse K (USA)

Siehe auch:
 Klasse K (Begriffsklärung)
 K-Reihe (Begriffsklärung)
 K-Serie (Begriffsklärung)